De Engelse naam voor lelie (geslacht)
Mama Lily, een mascotte in Walibi World
Lily (South Dakota), een plaats in de staat South Dakota in de Verenigde Staten
Lily (motorfiets), een Engels historisch merk van motorfietsen
Lily (televisieserie), een televisieserie uit de Verenigde Staten
Zie ook:
Lilly (doorverwijspagina)